Guamees voetbalelftal (mannen)
 Guamees voetbalelftal (vrouwen)